Marie Klevská ( Maria von Kleve,  Maria von Kleve, 19. září 1426 – 23. srpna 1487) byla vévodkyně z Valois a Orleáns, básnířka a patronka básníků.

Život 
Narodila se jako poslední dítě klevského vévody Adolfa I. a jeho druhé manželky Marie, dcery Jana I. Burgundského. 27. listopadu 1440 se v Saint-Omer jako čtrnáctiletá dívka provdala za postaršího orleánského vévodu Karla, který se čerstvě vrátil ze čtvrt století trvajícího anglického zajetí a nutně potřeboval konečně zplodit mužského dědice. Oba manželé byli milovníky poezie a sami psali verše. Roku 1465 Marie ovdověla. Syn Ludvík byl teprve dvouletý.

Krále Ludvíka XI. vzniklá situace inspirovala k nátlaku na mladého vévodu. Roku 1473 donutil Ludvíka a jeho matku k podpisu svatební smlouvy, která předcházela realizaci řadu let plánovaného sňatku s královou postiženou dcerou Johanou. Předpokládal, že jeho dcera nikdy neporodí vlády schopného syna a koruna zdědí orleánské majetky. Netušil, že jeho vlastní syn Karel roku 1498 nešťastnou náhodou zemře a na francouzský trůn nastoupí Ludvík, který se s Johanou rozvede.

Marie Klevská se této satisfakce již nedočkala, zemřela roku 1487. Předtím se stačila tajně provdat, a to za Clauda z Rabodanges, šlechtice z Artois a člena jejího dvora.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Klevští
Orleánské vévodkyně
Hraběnky z Blois
Hraběnky ze Soissons
Francouzští středověcí básníci
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Pohřbení v klášteře celestýnů v Paříži
Narození 19. září
Narození v roce 1426
Úmrtí v roce 1487
Ženy
Dynastie Valois-Orléans